Ули́тин — русская фамилия, имеет женскую форму . Происхождение: Улита — русское женское имя, народная форма от Иулитта.

Известные носители:
 Улитин, Борис Александрович (род. 1939) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Улитин, Василий Иванович (1888—1976) — русский и советский фотохудожник.
 Улитин, Евгений Аркадьевич (1916—2002) — советский футболист, игрок ленинградского «Динамо».
 
 Улитин, Николай Григорьевич (1923—1944) — командир стрелковой роты, Герой Советского Союза.
 Улитин, Павел Павлович (1918—1986) — русский, советский писатель.



См. также 
 Улитинская
 Улитина Новинка